De Landkreis Peine is een Landkreis in het oosten van Nedersaksen. Het grenst aan de bestuursregio Hannover, de Landkreis Gifhorn, aan de stad Braunschweig, aan de stad Salzgitter en de Landkreis Hildesheim. Door de Landkreis stoomt de rivier de Fuhse. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

Geschiedenis 
De Landkreis was een onderdeel van het hertogdom Brunswijk-Lüneburg en kwam in 1815 aan het koninkrijk Hannover. In 1866 ging het Koninkrijk Hannover op in Pruisen. Het Pruisische bestuur stelde in 1885 districten in, daaronder ook Peine.

Steden en gemeenten 

De Landkreis bestaat uit de volgende steden en gemeenten:

Externe links 
  Landkreises Peine
  Website van het Kreismuseum